Chilieni se poate referi la:

 Chilieni, un popor din America de Sud care locuiește predominant în Chile

Localități în România 
 Chilieni, Covasna, sat în județul Covasna 
 Chilieni, Vaslui, sat în județul Vaslui